Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški smuk, tekma je potekala 15. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojil Didier Défago, srebrno Aksel Lund Svindal, bronasto pa Bode Miller.

Rezultati 

Smuk moški